Conserve (W.F. Hermans), de debuutroman van Willem Frederik Hermans uitgegeven in 1947
 Conserve (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij in Schoorl, die in 1983 is opgericht door Kees de Bakker